Ніколь Вайдішова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Перша сіяна Маріон Бартолі виграла титул, у фіналі перемігши Накамуру Айко з рахунком 2–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2006